Флажолет — спосіб видобування звуку при грі на струнних інструментах.
 Флажолет — музичний інструмент.
 Флажолет — невеликий органний голос у 2 і 1 фут — флейтовий регістр з доволі вузькою мензурою.

Див. також 
 Штучний флажолет